Álbumes titulados BBC Sessions:
BBC Sessions (álbum de Belle and Sebastian)
BBC Sessions (álbum de Cocteau Twins)
BBC Sessions (álbum de Cream)
BBC Sessions (álbum de Rory Gallagher)
BBC Sessions (álbum de The Jimi Hendrix Experience)
BBC Sessions (álbum de Led Zeppelin)
BBC Sessions (álbum de The Nice)
BBC Sessions (álbum de Pentangle)
BBC Sessions (álbum de Saxon)
BBC Sessions (álbum de The Specials)
BBC Sessions (álbum de Texas)
BBC Sessions (álbum de Tindersticks)
BBC Sessions (álbum de Loudon Wainwright III)
BBC Sessions (álbum de The Who)
BBC Sessions (álbum de The Yardbirds)
BBC Sessions (álbum de Green Day)